L'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Malaisie se déroule du 23 au .

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'édition 2013
 
 

Malaisie
ATP 2013
Tennis en septembre 2013